Jindřich Benedikt Stuart (celým anglickým jménem Henry Benedict Thomas Edward Maria Clement Francis Xavier Stuart, Cardinal Duke of York čili kardinál vévoda z Yorku; 6. března 1725, Řím – 13. července 1807, Frascati) byl římskokatolický kardinál a zároveň čtvrtý a poslední jakobitský pretendent, který si veřejně nárokoval trůny Anglie, Skotska, Francie a Irska. Na rozdíl od svého otce Jakuba Františka a bratra Karla Eduarda Jindřich uznal politickou realitu, nepokusil se nikdy zmocnit se trůnu a místo toho si vybral církevní kariéru, k níž se cítil povolán. Po Karlově smrti v lednu 1788 Řím neprohlásil Jindřicha za zákonného vládce Anglie, Skotska a Irska, ale označoval ho dál jako kardinála vévodu z Yorku.

V mládí Jindřicha jeho otec jmenoval vévodou z Yorku (v rámci jakobitské hierarchie), a právě tímto titulem bývá nejčastěji uváděn. Po smrti jeho bratra Karla Eduarda v roce 1788 ho jakobité i jeho osobní okolí označovalo jako Jindřicha IX. Anglického a Irského a jako Jindřicha I. Skotského, ačkoli on sám se veřejně tituloval jen jako kardinál-vévoda z Yorku nuncupatus (tj. dědic). V očích jakobitů po Jindřichově smrti jeho nárok na vládu nad Britskými ostrovy zdědil Karel Emanuel IV., král Sardinie a vévoda savojský.

Jindřich Benedikt strávil svůj život v Papežském státě a sloužil jako významný duchovní katolické církve, v níž nakonec dosáhl hodnosti děkana kardinálského sboru a kardinála-biskupa Ostie a Velletri. V době své smrti byl (a stále je) jedním z nejdéle sloužících kardinálů v historii církve s 60 lety strávenými v této vysoké funkci.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Angeli, Diego (1931) Storia romana di trent'anni, 1770–1800, Milano : Treves, 276 p.
 Gorani, Giuseppe, Count (1793) Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des mœurs des principaux états de l'Italie, v. 2, Paris
 Piozzi, Hester Lynch (1951) Thraliana : the diary of Mrs. Hester Lynch Thrale (later Mrs. Piozzi), 1776–1809, (Katharine C.Balderston; ed.), v. 2: 1784–1809, 2nd ed., Oxford : Clarendon Press in co-operation with the Huntingdon Library, 611-1191p.
 Bindelli Pietro ed. 1982 "Enrico Stuart Cardinale duca di York" Frascati, Associazione tuscolana Amici di Frascati – Stampa Poligrafica Laziale.
 Schofield, N. (ed.) (2002) A Roman miscellany : the English in Rome, 1550–2000, Leominster : Gracewing, 
 MacLeod, John (1999) Dynasty, the Stuarts, 1560–1807, London : Hodder and Stoughton, .
 Rosalind K. Marshall, 'Henry Benedict (1725–1807)', Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, May 2010, accessed 24 June 2013.

Externí odkazy 
 

Jakobitští pretendenti
Vévodové z Yorku
Britští kardinálové
Italští kardinálové
Osobnosti Velké francouzské revoluce
Italští arcibiskupové
Titulární arcibiskupové
Angličtí princové
Skotští princové
Stuartovci
Narození v roce 1725
Narození 6. března
Narození v Římě
Úmrtí v roce 1807
Úmrtí 13. července
Úmrtí v Římě
Pohřbení v bazilice sv. Petra
Muži